Everman steht für:

Personen:
 Jason Everman (* 16. August 1967), US-amerikanischer Gitarrist und Bassist

Ortschaften:

in den Vereinigten Staaten:
 Everman (Texas)